Доходный дом М. П. Макарова — построен в 1912 году по проекту архитектора Б. Н. Кожевникова. Является выявленным объектом культурного наследия народов России. Расположен по адресу Москва, Новокузнецкая улица, д. 33, стр. 1.

История 
Здание представляет собой протяженный пятиэтажный дом с двумя подъездами. Две одинаковые части дома разделены монументальной сквозной аркой, занимающей по высоте три этажа, через которую открывается вид на дворовый корпус. Антаблемент, пересекающий арку, поддерживают две римско-дорические колонны. По сторонам мощного архивольта арки расположены рельефные изображения Славы. В целом относимое к неоклассицизму здание из-за монументальности, выраженной в частности в арке, специалисты называют предвосхищающим «сталинский классицизм». Всего в доходном доме было 18 квартир, которые владелец сдавал внаем.

В 1957 году дом был снят в нескольких эпизодах фильма Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». В одном из эпизодов главная героиня входит в подъезд дома… А вот съемки внутри подъезда проходят уже в другом месте.

Литература

Ссылки 
 
  — по ссылке можно посмотреть фотографии

Здания и сооружения Новокузнецкой улицы
Здания и сооружения, построенные в 1912 году в Москве